Lars Berg kan syfta på:

Lars Berg (ingenjör) (1838–1920), svensk ingenjör, politiker och landshövding
Lars Berg (författare) (1901–1969), norsk författare
Lars Berg (företagsledare), svensk VD för Telia omkring 1994
Lars Berg (regissör) (född 1959), norsk regissör
Lasse Berg (född 1943), svensk författare
Lars G:son Berg (1918–1993), svensk diplomat